

Patronyme 

 Laura Ingalls Wilder (1867-1957), romancière américaine, auteure de La Petite Maison dans la prairie.

Sa famille :
 Charles Philip Ingalls (1836-1902), son père ;
 Caroline Lake Ingalls (1839-1924), sa mère ;
 Mary Amelia Ingalls (1865-1928), sa sœur ;
 Albert Ingalls, son frère adoptif (inventé pour la série TV) ;
 Caroline Celestia Ingalls dite « Carrie » (1870-1946), sa sœur ;
 Grace Pearl Ingalls (1877-1941), sa sœur ;
 Charles Frederick Ingalls (1875-1876), son frère.

Autres personnalités :
 Albert Graham Ingalls (1888-1958), astronome amateur américain ;
 Daniel Henry Holmes Ingalls,  (1944), ingénieur en informatique américain ;
 David Sinton Ingalls (1899-1985), aviateur américain, héros de la Première Guerre mondiale ;
 Rufus Ingalls (1818-1893), militaire américain.

Toponyme 

 Ingalls, une ville de l'Indiana ;
 Ingalls, une ville du Kansas ;
 Ingalls, une census-designated place située en Oklahoma.

Autres lieux 
 Chantier naval Ingalls de Pascagoula, dans l'État du Mississippi ;
 Patinoire David S. Ingalls, à l'université Yale dans le Connecticut.